Молье () — французская фамилия.

Известные носители:
 Молье, Пьер (род. 1961) — французский историк.
 Молье, Рихард (1863-1935) — немецкий теплотехник.